Do 16 steht für:
 Dornier Do 16, ein Flugboot

DO-16 steht für:
 Pedernales, ISO-3166-2-Code der Provinz der Dominikanischen Republik

DO16